Дракула химера  () — вид травянистых растений семейства Орхидные.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Masdevallia chimaera Rchb.f., 1872 
 Masdevallia backhousiana Rchb.f., 1879
 Masdevallia senilis Rchb.f., 1885
 Masdevallia wallisii var. stupenda Rchb.f., 1885
 Masdevallia chimaera var. backhousiana (Rchb.f.) A.H.Kent in H.J.Veitch, 1889
 Masdevallia chimaera var. senilis (Rchb.f.) A.H.Kent in H.J.Veitch, 1889
 Dracula senilis (Rchb.f.) Luer, 1978

Описание 
Основная часть цветка — три сросшихся почти до половины коричневато-малиновых или желтоватых с малиновыми крапинками чашелистика. Их верхушки продолжаются в виде длинных, почти нитевидных малиновых окончаний, придающих этой орхидее совершенно необычный вид. Центр цветка составляет белая губа — фрагмент венчика. Два тёмных пятна в основании колонки — сросшейся тычинки и части пестика — напоминают змеиные глаза.

Распространение 
В диком виде встречается в горных лесах Колумбии на высотах 1 500—3 000 метров над уровнем моря. Растения поселяются на деревьях и кустарниках, главным образом в развилках ветвей, где скапливаются полуразложившиеся листья, где всегда влажно и тенисто. Больше девяти месяцев в году влажность воздуха здесь близка к максимальной, обычны туманы и обильные росы.

Примечания

Литература 

Орхидные
Эндемики Колумбии
Флора Южной Америки